El término Rafael Montero puede referirse:

a Rafael Montero, un director de cine mexicano;
a Rafael Montero, un personaje de la película La máscara del Zorro;
a Rafael Gómez Montero, un periodista y poeta español;
a Rafael Rodrigo Montero, un astrofísico español.
a Rafael Montero, ciclista chileno, competidor en los Juegos Olímpicos de Berlín (1936), batió en 24 minutos el récord sudamericano de los 100 km. en aquella participación.